Эль-Гихо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 67 км². Население — 429 человек (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 El Guijo

Муниципалитеты Кордовы